Velika nagrada Monaka 1995 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 28. maja 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:24,659
| 1:21,952
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:24,146
| 1:22,742
| +0,790
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:26,556
| 1:23,109
| +1,157
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:24,509
| 1:23,220
| +1,268
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:23,754
| 1:24,023
| +1,802
|-
! 6
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:24,831
| 1:23,857
| +1,905
|-
! 7
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:25,623
| 1:23,885
| +1,933
|-
! 8
| 26
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:26,457
| 1:24,447
| +2,495
|-
! 9
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:26,447
| 1:24,857
| +2,905
|-
! 10
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:26,017
| 1:24,933
| +2,981
|-
! 11
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:26,787
| 1:25,081
| +3,129
|-
! 12
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:26,579
| 1:25,125
| +3,173
|-
! 13
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:26,828
| 1:25,447
| +3,495
|-
! 14
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:25,661
| brez časa
| +3,709
|-
! 15
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:28,439
| 1:25,808
| +3,856
|-
! 16
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:27,615
| 1:25,969
| +4,017
|-
! 17
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:28,123
| 1:26,473
| +4,521
|-
! 18
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:27,714
| 1:26,913
| +4,961
|-
! 19
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 1:30,014
| 1:27,145
| +5,193
|-
! 20
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 1:29,439
| 1:28,337
| +6,385
|-
! 21
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| brez časa
| 1:29,039
| +7,087
|-
! 22
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:34,963
| 1:29,244
| +7,292
|-
! 23
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 1:29,391
| 1:30,015
| +7,439
|-
! 24
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:30,461
| 1:29,608
| +7,656
|-
! 25
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:30,149
| brez časa
| +8,197
|-
! 26
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:31,542
| brez časa
| +9,590
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 78
| 1:53:11,258
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 78
| + 34,817 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 78
| + 1:11,447
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 77
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 77
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 76
| +2 kroga
| 14
| 1
|-
! 7
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 76
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 8
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 74
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 9
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 74
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 10
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 72
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 68
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 65
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 63
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 60
| Pedal za plin
| 11
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 42
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 41
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 40
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 27
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 26
| Zavrten
| 15
|  
|-
! DSQ
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 23
| Diskvalifikacija
| 25
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 22
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 16
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 9
| Zavore
| 24
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 8
| Motor
| 6
|  
|-
! DNS
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|-
! DNS
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 0
| Menjalnik
| 23
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995